El Torneig de Gstaad 2011, oficialment conegut com a Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2011, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 44a edició del torneig es va celebrar entre el 27 i el 31 de juliol de 2011 al Roy Emerson Arena de Gstaad, Suïssa.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011